Суперкубок Армении 2021 года ― 24-й розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча в котором встретились победители чемпионата Армении сезона 2020/21 «Алашкерт» и Кубка Армении того же сезона «Арарат Ереван». «Алашкерт» квалифицировался, став четырёхкратным чемпионом Армении, а «Арарат» квалифицировался, впервые за 13 лет выиграв кубок страны.

Отчёт о матче

См. также 

 Чемпионат Армении по футболу 2020/2021
 Кубок Армении по футболу 2020/2021

Футбол в Армении